Craig Marduk( ク レ イ グ ・ マ ー ド ッ ク, Kureigu Mādokku ? ) es un personaje ficticio Australiano de la saga de videojuegos Tekken que hizo su debut en la entrega de 2002 Tekken 4 como un luchador de vale tudo profesional.

Concepción y diseño 

Craig Marduk es un personaje de apariencia imponente, con un estilo de combate agresivo y tosco, con algunas técnicas basadas en sumisiones y llaves. Hasta la llegada del personaje de Fahkumram en Tekken 7, Marduk era el personaje humano más alto y de la saga. Su apellido, «Marduk», parece estar basado en el dios babilonio del mismo nombre.

Su actitud es descrita como violenta, agresiva e iracunda. El haber sido un luchador imbatido durante su carrera en el vale tudo le ha hecho ser alguien deseoso de encontrar rivales y combates a su altura, por ello, el haber sido King el primer rival a quien ha sido incapaz de vencer, hizo que desarrollara una relación de amistad y respeto mutua, incluso después de que Marduk asesinara a su mentor, Armor King, en una pelea cuando estaba ebrio.

Su apariencia apenas sufre transformaciones en la saga. En su debut en Tekken 4, en uno de sus atuendos posee pelo largo de color negro, algo que modifica en las entregas posteriores, donde ya adquiere una apariencia calva. Esto se mantiene inalterado hasta Tekken 7, donde reaparece luciendo una poblada barba de color castaño y una sudadera con capucha con la que oculta su calva.

Historia

Tekken 4 

Imbatido durante años en el circuito profesional de vale tudo, Craig Marduk se convirtió en una leyenda de dicho deporte. Sin embargo, la actitud indisciplinada y violenta de Marduk se volvió en un dolor de cabeza para sus patrocinadores. Cuando Marduk se vio envuelto en un pequeño escándalo, fue expulsado del circuito profesional y abandonado por sus patrocinadores.

La rabia y el rencor consumían el alma de Marduk. Cierto día, inició una pelea de bar en Arizona, matando a su oponente —dicha persona era Armor King—. Marduk fue condenado por asesinato en segundo grado a diez años de prisión en una cárcel federal. Dos años después, un misterioso benefactor se encargó de sobornar a los jueces y pagar su fianza, además le envió una invitación para participar en el inminente IV Torneo del Rey del Puño de Hierro.

Tekken 5 

Marduk se encontró durante el pasado torneo con el benefactor que se encargó de financiar su salida de prisión. Ese hombre era King, pupilo del hombre a quien Marduk había asesinado en aquella pelea de bar. Marduk fue derrotado por King y enviado al hospital, donde permaneció varios días inconsciente.

Incapaz de aceptar la derrota, Marduk deseaba tomarse la revancha, y se sometió a un duro entrenamiento. Comenzó a atacar a artistas marciales por todo el mundo llevando una máscara de jaguar similar a la de Armor King. Su intención era lanzar un desafío abierto a King para participar en el próximo V Torneo del Rey del Puño de Hierro.

Tekken 6 

Marduk y King volvieron a enfrentarse en el pasado torneo y King volvió a derrotarlo. Esta vez, Marduk aceptó la derrota y King le dio su mano en señal de amistad. Pronto, estos viejos enemigos se convirtieron en compañeros de ring dentro de los circuitos de lucha libre profesional.

Cierto día, Marduk fue atacado por un hombre que iba vestido de igual forma que el difunto Armor King. Debido a que se anunciaba el nuevo VI Torneo del Rey del Puño de Hierro, Marduk decide inscribirse junto a King creyendo que Armor King también estaría allí.

Personajes de Tekken
Personajes masculinos en videojuegos
Australianos ficticios
Asesinos ficticios